Дискография японской J-pop-группы Morning Musume на сегодняшний день насчитывает 70 синглов, 16 номерных альбомов, 10 сборников лучших песен, 2 мини-альбома и 1 кавер-альбом. Morning Musume принадлежит абсолютный рекорд по количеству синглов в топ-10 музыкальных чартов Oricon среди японских женских групп.

Дискография

Синглы

Цифровые синглы

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Кавер-альбомы

Фильмография

Концерты

Зарубежные концерты

Видеоклипы

Мюзиклы

Примечания

См. также 
 Morning Musume
 Список участниц Morning Musume

Morning Musume
Hello! Project
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1997 году